Эшпинью () — топоним в Португалии:

 Эшпинью — город и порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. Входит в агломерацию Большой Порту.
 Эшпинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру. Является составной частью муниципалитета Эшпинью. Входит в агломерацию Большой Порту.
 Эшпинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Брага. Входит в агломерацию Большое Минью.
 Эшпинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Мангуалде. Входит в агломерацию Большое Визеу.
 Эшпинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Мортагуа. Входит в агломерацию Большая Коимбра.